Чемпионат Японии по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин.

Призёры мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Результаты на SpeedSkatingNews

Соревнования по конькобежному спорту в Японии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту